Дек(к)ер () — прізвище німецького походження.

Відомі носії прізвища:
 Бруклін Декер (;  1987) — американська модель і акторка.
 Вім Де Декер (;  1982) — бельгійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Джессі Джеймс-Декер (;  1988) — американська кантрі-поп-співачка, авторка пісень.
 Карл Деккер (; 1921—2005) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Карл Декер (; 1897—1945) — німецький військовик часів Третього Рейху, генерал танкових військ (1945) Вермахту.
 Мері Декер (  1958) — американська легкоатлетка, олімпійка.
 П'єр де Деккер (; 1812—1891) — бельгійський політичний діяч.

Див. також 
 Деккер